Duval County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Duval County (Florida)
 Duval County (Texas)